New Mexico, een van de staten van de Verenigde Staten
Nuevo México (territorium), een voormalig territorium van Mexico
Nuevo México, een plaats in de Mexicaanse staat Jalisco